é um composto iônico de chumbo e enxofre com duas composições possíveis:

 Sulfeto de chumbo (II), o composto iônico contendo chumbo no estado de oxidação +2
 Sulfeto de chumbo (IV), o composto iônico contendo chumbo no estado de oxidação +4
 Galena, uma forma natural de sulfeto de chumbo e uma das principais fontes de chumbo
 A sua fórmula química é "PbS"

Desambiguação